Brille bezeichnet:
 eine meist als Sehhilfe oder zu Schutzzwecken vor den Augen getragene Konstruktion: Brille
 eine Spezialvorrichtung am Abschleppfahrzeug, siehe Abschleppbrille
 eine spezielle Haut bzw. Zeichnung über den Augen von Reptilien und anderen Tieren, siehe Oculare
 eine Vorrichtung zur Sauerstoffgabe über die Nase, siehe Sauerstoff-Nasensonde
 ein Bauteil der Toilette, siehe WC-Brille
 im Schiffbau ein zweiäugiger Beschlag an Rundhölzern, siehe Liste seemännischer Fachwörter (A bis M)
 eine spezielle Abbreviatur in der Musik, siehe Brillenbässe
 Brille (Album), ein Album des Rappers DCVDNS
 Brille (Brevörde), Ortsteil der Gemeinde Brevörde
 eine glatte Niederlage im Tennis ohne Spielgewinn von einem der Spieler (0:6, 0:6)

Siehe auch:
 Brylle